West Baraboo steht für:

 West Baraboo (Wisconsin), Ortschaft im Sauk County, Bundesstaat Wisconsin, Vereinigte Staaten
 West Branch Baraboo River, Fluss im Vernon County, Bundesstaat Wisconsin, Vereinigte Staaten